Lähn kan syfta på:

 Lähn det tyska namnet för en stad i Nedre Schlesiens vojvodskap, Polen, se Wleń
 Lähn, Bichlbach – en ort i Bichlbachs kommun i Tyrolen, Österrike

Se även
  Lahn